Албервил (Albertville) може да се отнася за:

 Албервил, олимпийски град 1992 г., Франция
 Албертвил (Алабама), град в САЩ
 Албертвил (Минесота), град в САЩ
 Албертвил (Висконсин), град в САЩ
 Албертвил (Квебек), град в Канада